Phelps megye (Missouri)
Phelps megye (Nebraska)